Črna mlaka – potok v Osrednji Sloveniji
 Črna mlaka (Slovensko Porabje) – močvirje v Slovenskem Porabju, pri Andovcih, na Madžarskem